Lomamyia är ett släkte av insekter. Lomamyia ingår i familjen Berothidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Lomamyia